Gschwendhof ist der Name folgender Orte:

 Gschwendhof (Abtsgmünd), Wohnplatz in der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gschwendhof (Teugn), Einöde in der Gemeinde Teugn, Landkreis Kelheim, Bayern